«Шаффхаузен» () — швейцарский футбольный клуб, расположенный в одноимённом городе. Был основан в 1896 году как футбольный клуб «Виктория» () и считается одним из старейших ныне существующих клубов Швейцарии. Его извечным соперником является ещё один клуб с названием «Шаффхаузен» (), основанный в 1922 году.

Вторая команда клуба выступает в шестой группе Межрегиональной лиги.

«Шаффхаузен» провёл 4 сезона в высшей и 56 сезонов во второй по значимости лиге Швейцарии.

В сезоне 2012/13, заняв первое место в Первой лиге Промоушен, «Шаффхаузен» вышел в Челлендж-лигу.

Воспитанником клуба является Роберто ди Маттео, карьеру тренера в «Шаффхаузене» начал Юпп Дерваль.

Текущий состав

Достижения 
 Кубок Швейцарии
  Финалист (2): 1987/88, 1993/94
 Кубок часов
  Финалист (1): 1994

Известные игроки 
  Фабио Кольторти
  Альберт Буняку
  Йоахим Лёв
  Юпп Дерваль
  Роберто ди Маттео
  Ньютон Катанья

Ссылки 
 

Футбольные клубы Швейцарии
Шаффхаузен (кантон)